Вид на жи́тельство:

 Вид на жительство — документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающий получение им разрешения на постоянное проживание в государстве пребывания.

 «Вид на жительство» — художественный фильм режиссёров Омара Гвасалия и Александра Стефановича, снятый в 1972 году на киностудии «Мосфильм».
 «Вид на жительство» — кинофильм 1990 года совместного производства Франции, Австралии и США, снятый режиссёром Питером Уиром.